Sea of Love bezeichnet

 den Film Sea of Love – Melodie des Todes aus dem Jahre 1989.
 den ehemaligen Name des Sea You Festivals, ein Musikfestival, das einmal jährlich am Tunisee in Freiburg-Hochdorf stattfindet.